De Rally van Cyprus 2003, formeel 31st Cyprus Rally, was de 31e editie van de Rally van Cyprus en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2003. Het was de 368e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Limassol.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Cyp
Rally van Cyprus
Sport in Limasol